Le kire est une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la province de Madang.

Écriture

Notes et références

Sources

Voir aussi

Liens internes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues papoues
 langues ramu-bas-sepik

Liens externes 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue papoue
Langue en Papouasie-Nouvelle-Guinée